Klubowe Mistrzostwa Afryki w piłce siatkowej mężczyzn 2010 (oficjalna nazwa: 2010 Men’s African Club Championship) – 29. sezon Klubowych Mistrzostw Afryki rozgrywanych od 1980 roku, organizowanych przez Afrykańską Konfederację Piłki Siatkowej (CAVB) dla 22 męskich klubowych zespołów siatkarskich z Afryki.

Dziewiętnasty tytuł klubowego mistrza Afryki zdobył klub Al-Ahly Kair z Egiptu. Uzyskał w ten sposób awans do Klubowych Mistrzostw Świata 2010.

System rozgrywek 
W fazie grupowej drużyny podzielone zostały na dwie pięcio- i dwie sześciodrużynowe grupy. W każdej grupie drużyny rozegrały ze sobą po jednym meczu. Dwie najlepsze drużyny z każdej grupy awansowały do ćwierćfinałów, po których rozegrano półfinały, mecz o 3. miejsce i finał. Zespoły, które w grupach sklasyfikowane zostały na miejscach 3-4 rozegrały mecze o miejsca 9-16.

Drużyny uczestniczące

Faza grupowa

Grupa A 
Tabela

Punktacja: zwycięstwo – 2 pkt; porażka – 1 pkt

Wyniki

Grupa B 
Tabela

Punktacja: zwycięstwo – 2 pkt; porażka – 1 pkt

Wyniki

Grupa C 
Tabela

Punktacja: zwycięstwo – 2 pkt; porażka – 1 pkt

Wyniki

Grupa D 
Tabela

Punktacja: zwycięstwo – 2 pkt; porażka – 1 pkt

Wyniki

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 1-8

Mecze o miejsca 5-8

Mecze o miejsca 9-16

Mecze o miejsca 13-16

Klasyfikacja końcowa

Nagrody indywidualne

Bibliografia 
 
 
 

Rozgrywki klubowe w piłce siatkowej
2010 w piłce siatkowej
2010 w Afryce
Tunezja w XXI wieku
Piłka siatkowa w Tunezji